Allmannsberg ist der Ortsname von

 Allmannsberg (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Allmannsberg (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Allmannsberg (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern